Виктория Онетто () — аргентинская актриса. Приобрела известность в России благодаря роли в аргентинском сериале «Дикий ангел». В настоящее время является секретарем по культуре в муниципалитете Авельянеда. Имеет ученую степень по управлению и политике в области культуры и коммуникации Латиноамериканского факультета социальных наук (FLACSO).

Биография 
Виктория Онетто родилась 26 июня 1973 года в Буэнос-Айресе. Она жила в доме бабушки по материнской линии. Её отец был военным при генерале Хуане Пероне и его убили, когда мама Виктории была на пятом месяце беременности. Потом её мать снова вышла замуж. У Виктории есть сестра Мария, которая на три года её старше. Когда Виктории было 14 лет, её мать развелась. Виктории пришлось пойти работать. «Совершенно случайно мне предложили работать актрисой и мне понравилось. Я стала учиться театральному мастерству и с тех пор содержу себя сама». В 20 лет Виктория ушла из дома к жениху.

Её семья всегда имела отношение к искусству. Дедушка по материнской линии был художником, после себя он оставил около 600 картин. Виктория хотела заниматься классическим танцем, но по случайности нашла работу на телевидении. Её выбрали на роль в программе «Chicas y chicos» (1986). На кастинге она привлекла внимание своим поведением. «Я стояла в самом конце очереди, но выбрали меня. Я осталась и мне понравилось. Моей первой учительницей была Кристина Бенегас».

Виктория говорит, что всегда была лидером. В школьных постановках ей всегда доставалась роль принцессы.

Её часто спрашивают о ролях в которых ей приходилось обнажаться. "Мне приходилось обнажаться всего три раза: в пьесе Дон Фаусто (1995), затем в фильме «Богатые дети Мариано Галперина (2000), а, также в одной программе 13 канала Чилийского телевидения (1997). Многие актрисы не делают этого, считая не обязательным и неартистичным, но в действительности просто не хотят этого делать. Актриса может сыграть роль чем угодно: голосом, телом, лицом. Тело же, самое важное оружие актрисы. Когда она раздевается, то вызывает в зрителе особые эмоции. Если это происходит, моя миссия выполнена. Задача актёра или актрисы — вызвать эмоции у человека. Голое тело вызывает стыд у женщины 70 лет, а молодого человека 30 лет возбуждает».

Виктория хочет выпустить книгу со своими эротическими фотографиями, но считает, что момент ещё не пришел. Она не сидит на диетах. В прошлом году ей нравилось заниматься йогой. А сейчас она предпочитает велосипедную прогулку со своим женихом по улицам Буэнос-Айреса.

В детстве Виктория мечтала стать танцовщицей. Особенно ей нравился балет. Но её тётя, по профессии актриса, как-то взяла девочку с собой на съёмки, и в 14 лет Виктория впервые сыграла в телевизионной комедии «Кодекс Солнца». Потом последовали роли в нескольких сериалах, в том числе и в сериале «Принцесса» с Габриэлем Коррадо в главной роли. Сценическое мастерство Онетто начала изучать уже после того как снялась в нескольких фильмах и сериалах.

Единственная актриса Аргентины, которая открыто заявляет о своем желании стать звездой эротического жанра. Из-за неё девочки уже давно носят брошки в форме бабочек, а мальчики с удовольствием разглядывают её фото и фантазируют. В жизни, так же как и на экране, Виктория полна оптимизма, радости и веселья.

В последнее время в основном играет в театре, а не на телевидении.

Личная жизнь 
Виктория замужем за Хуаном Бласом Кабальеро, аргентинским музыкантом, продюсером и композитором, с которым они встречались с 2002 года. Свадьба состоялась 23 ноября 2010 года в городе Оливос (провинция Буэнос-Айерса). У пары есть общая дочь Ева, появившаяся на свет в 2006 году.

Фильмография 
 Замуж за футболиста (телесериал)/Botineras — 2009, Аргентина (Giselle Martino)
 Опасная одержимость/Peligrosa obsesión — 2004, Аргентина
 Пользуйтесь/El favor — 2004, Аргентина (Roberta)
 Влюбленные в танго (телесериал)/Franco Buenaventura, el profe — 2002, Аргентина (Dolores 'Lola' Bermejo)
 Такая любовь (телесериал)/Son amores — 2002—2003, Аргентина (Natalia)
 Искрящаяся любовь (телесериал)/Sodero de mi vida — 2001, Аргентина (Mónica Muzzopappa)
 Chicos ricos — 2000, Аргентина (Marisol)
 В последний момент (телесериал)/Tiempofinal — 2000—2002, Аргентина (Miguel’s Wife)
 Tesoro mío — 2000, Аргентина
 Balada del primer amor — 1999, Аргентина
 Дикий ангел (телесериал)/Muñeca Brava — 1998—1999, Аргентина (Adelina 'Lina' de Solo)
 Чёрный список (телесериал)/Archivo negro — 1997, Аргентина
 La belleza de Helena — 1997, Аргентина
 El mundo contra mí — 1997, Аргентина
 Джино (телесериал)/Gino — 1996, Аргентина (Samanta 'Sami' Galarza)
 De mi barrio con amor — 1996, Аргентина
 Карлос Монсон, второе судебное разбирательство/Carlos Monzón, el segundo juicio — 1996, Аргентина (Hilda)
 Бродячее пение (телесериал)/Canto rodado — 1993, Аргентина
 Принцесса (телесериал)/Princesa — 1992, Аргентина (Daniela’s best friend)
 Голубое дерево (телесериал)/Árbol azul — 1991, Аргентина

Примечания

Ссылки 
  
  

Актрисы Аргентины